Synode von Frankfurt ist der Name folgender kirchlicher Versammlungen:

 Synode von Frankfurt 794, die sich unter anderem mit dem Bilderstreit befasste
 Synode von Frankfurt 1007, die sich mit der Zustimmung der Bischöfe zur Gründung des Bistums Bamberg befasste
 Synode von Frankfurt 1027, die sich unter anderem mit dem Gandersheimer Streit auseinandersetzte